Сен-Морис ():

Топоним 
 Сен-Морис — коммуна во Франции, регион Иль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн.
 Сен-Морис — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Мюциг.
 Сен-Морис — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.
 Сен-Морис — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Сен-Морис — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.

Примечания